Censorí va ser un gramàtic llatí del . Va escriure un tractat, De metris, que segons sembla parlava dels diferents tipus de vers de la poesia llatina, i un altre titulat De accentibus, d'un cert prestigi entre els filòlegs de segles posteriors. Aquests dos llibres s'han perdut. Només s'ha conservat un curiós tractat anomenat De Die Natali, que és un compendi dels coneixements de l'època sobre el naixement i la vida de l'home. Explica l'origen de la humanitat, els moments que condueixen al naixement d'una persona (concepció, gestació i part), la relació d'aquesta amb la música i amb els astres, les edats de la vida humana, l'eternitat, el temps, la cronologia i les maneres de mesurar-la, i la influència de les estrelles i els genis durant la vida. Aporta molta informació valuosa sobre l'antiga cronologia. Una part del seu mèrit consisteix en el fet que utilitza i resumeix notícies d'escriptors anteriors a la seva època, sobretot de Varró i de Suetoni, extretes de llibres que s'han perdut. Aquest De Die Natali es va compondre el 238, segons explica Censorí al mateix volum.

Referències 

Escriptors romans en llatí
Gramàtics romans